Цяоси:

 Цяоси — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР)
 Цяоси — бывшее название района городского подчинения Синьду городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР)
 Цяоси — район городского подчинения городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР)